Le sabordage de la flotte est une technique militaire consistant à saborder les navires présents dans un port. Cela a été fait plusieurs fois dans l'histoire :
 Sabordage de la flotte allemande à Scapa Flow, le 21 juin 1919, pour éviter le partage de la flotte allemande après la fin de la Première Guerre mondiale ;
 Sabordage de la flotte française à Toulon à Toulon le 27 novembre 1942, afin d'empêcher la prise de la flotte de la France de Vichy par la Kriegsmarine ;
 Sabordage de la flotte danoise à Copenhague (Opération Safari) dans le port de Copenhague le 29 août 1943, afin d'empêcher la prise de la flotte danoise par la Kriegsmarine.